Ernst Rittweger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Rittweger (Bildhauer) (1869–1944), Bildhauer
 Ernst Rittweger (Richter) (1890–1946), deutscher Reichsgerichtsrat